Le mot naturels (au pluriel) désigne le plus souvent l'« ensemble des entiers naturels » défini en mathématiques.

Les « naturels » d'un lieu sont les personnes qui y sont nées, natives de cet endroit ; , indigènes si leurs ancêtres y sont aussi nés,  si c'étaient les premiers habitants connus du lieu.

Les autres usages sont en rapport direct avec la notion de Nature.